

Plaatsen
 plaatsen in de Verenigde Staten
 Lagrange (California)
 Lagrange (Indiana)
 Lagrange (Maine)
 Lagrange (New York): drie plaatsen
 Lagrange (Dutchess County)
 Lagrange (Orange County)
 Lagrange (Wyoming County)
 Lagrange (Ohio)
 Lagrange (Virginia)
 Lagrange County, Indiana
 gemeenten in Frankrijk
 Lagrange (Hautes-Pyrénées)
 Lagrange (Landes)
 Lagrange (Territoire de Belfort)

ook
plaatsen en gemeenten met de naam LaGrange
plaatsen en gemeenten met de naam La Grange

Personen
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), een wiskundige en astronoom
La Grange (acteur), de artiestennaam van acteur Charles Varlet (1635-1692)
Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), een Frans Dominicaans Bijbelwetenschapper
Marc Lagrange (1957-2015), een Belgisch fotograaf

Varia
 In de wiskunde is Lagrange de benaming van een interpolatiemethode. Zie Interpolatie#Lagrange-interpolatie.